Лес — ґрунтоутворююча гірська осадочна порода сірувато-жовтого, іноді бурого або червонувато-бурого кольору.
 Лес — муніципалітет в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
 Лес — варіант вимови назви міста Льєс в Іспанії.
 Лес () — англійське особове ім'я, скорочена форма від Лестер (Lester) чи Леслі (Leslie, Lesley).

Прізвище 
 Джим Лес ( 1963) — американський баскетболіст і тренер.

Див. також 
 Лесс
 Ліс (значення)
 Ляс
 Лез